Turniej o Srebrny Kask 2012 –  zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 21. roku życia. W sezonie 2012 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 Rzeszów, 27 lipca 2012

Bibliografia 
 
 Przemysław Pawlicki triumfatorem Srebrnego Kasku (wyniki)

2012
2012 w sporcie żużlowym
2012 w polskim sporcie